Дзержинський Фелікс Едмундович (1877—1926) — радянський комуністичний діяч, голова ВЧК
 Дзержинський Владислав Едмундович (1881—1942) — професор Дніпропетровської медакадемії, польський полковник
 Дзержинський Іван Іванович (1909—1978) — радянський композитор, творець першої радянської опери

Дзержинський — місто, окружний центр, Московська область
 Дзержинський — селище, Ертільський район, Воронезька область

Дзержинський — колишня назва смт Любимівка, Луганська область

 «Дзержинський» — назва радянського есмінцю «Каліакрія» з 24 листопада 1926 року

Див. також 
 Дзержинський район
 Дзержинський сільський округ